Gonodactylus är ett släkte av kräftdjur. Gonodactylus ingår i familjen Gonodactylidae. 

 Gonodactylus acutirostris de Man, 1898
 Gonodactylus botti Manning, 1975
 Gonodactylus childi Manning, 1971
 Gonodactylus chiragra (Fabricius, 1781)
 Gonodactylus platysoma Wood-Mason, 1895
 Gonodactylus smithii Pocock, 1893

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Mantisräkor
Gonodactylus